En ciencias, una situación es estable si se mantiene en estado estacionario, es decir, igual en el tiempo y una modificación razonablemente pequeña de las condiciones iniciales no altera significativamente el futuro de la situación. Dependiendo del área en particular, estabilidad tiene significados ligeramente diferentes. Bajo esta acepción se recomienda consultar:
 Estabilidad de partículas, referida a la física de partículas
subatómicas, también llamadas partículas elementales.
 Equilibrio mecánico estable, referido a un estado de equilibrio mecánico en el que pequeñas perturbaciones del sistema no son seguidas por un alejamiento indefinido de la situación de equilibrio.
 En filosofía: Estabilidad (filosofía).
 En Informática, se dice que un sistema es estable cuando su nivel de fallos disminuye por debajo de un determinado umbral, que varía dependiendo de la estabilidad que se requiera.
 En Matemática el concepto se puede referir a:
 estabilidad numérica dentro del análisis numérico.
 teoría de la estabilidad en la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales.
 Estabilidad de Lyapunov.
 En otros contextos:
 En Economía, la estabilidad (economía) es la situación equilibrada de diversas variables en un plazo apreciable.
 En Política, la estabilidad (política)''' suele ser la calificación de una situación ausente de crisis importantes.
 En navegación, la estabilidad es la facilidad de un buque para mantenerse o retornar a su posición de adrizamiento.
 En Arquitectura, la estabilidad estructural es la capacidad de una estructura bajo las fuerzas que actúan sobre ella de alcanzar un estado de equilibrio mecánico.

Enlaces externos